Классик Олл Блэкс (, букв. «Классические все в чёрном») — национальная сборная Новой Зеландии по регби, составленная из звёздных игроков «Олл Блэкс» прошлых лет (в том числе завершивших свою карьеру). Команда не является официальной и собирается только на специальные матчи. Впервые она провела в 2007 году матчи против сборной Японии, клуба чемпионата Англии «Лестер Тайгерс» и сборных ветеранов Франции и Австралии.

В 2013 году команда провела матч против Фиджи по случаю 100-летия регбийного союза Фиджи. 7 октября 2015 года сыграла матч против «Тулона» на стадионе  в память погибшего Джерри Коллинза.

Матчи

Против сборных

Все матчи

Состав 
Заявка на матч 7 октября 2015 года против «Тулона» в память о Джерри Коллинзе. Клубы игроков и их статусы приводятся на момент матча.

 Тренер —

Примечания 

Регби в Новой Зеландии